Monument voor Vrijheid, Verdraagzaamheid en Vrede (Oss) - oorlogsmonument in Oss
 Monument voor "Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid" - beeld in Vaassen